

Patronymes 

 Angelo De Gubernatis (1840-1913), écrivain, poète, linguiste, philologue et orientaliste italien
 Giovanni Battista de Gubernatis (1774-1837), bureaucrate italien et graveur et peintre aquarelliste
 Teresa de Gubernatis (1832-1893), pédagogue et enseignante italienne.

Odonymie 
Gubernatis est un nom de rue, notamment porté par :
 la « rue Gubernatis » de Nice qui relie le boulevard Dubouchage (extrémité nord-ouest) à l’avenue Félix-Faure (extrémité sud-est), l’avenue Félix-Faure longeant le cours couvert du Paillon (rive nord), en parallèle avec le boulevard Jean-Jaurès (rive sud), ce boulevard formant la limite nord du quartier du Vieux-Nice.